Аачим ( — «парный», «пара») — топоним в России чукотского происхождения.

Чукотский автономный округ 
 Аачим — полуостров, на юго-восточном побережье Восточно-Сибирского моря.
 Аачим — банки, севернее полуострова Аачим, координаты 69°58’N 173°28’E, код ГКГН 558777
 Аачим — мыс, северная оконечность полуострова Аачим, координаты 69°54’N 173°30’E, код ГКГН 155743
 Аачим — залив, вдаётся в южное побережье Восточно-Сибирского моря, код ГКГН 0558700

См. также

Примечания